NUS steht für:
 National Union of Students in UK, Australien und ehemals Kanada
 National University of Samoa, die Nationale Universität Samoa
 National University of Singapore, die älteste Universität Singapurs
 Neglected and Underutilized Crop Species, in Vergessenheit geratene, vernachlässigte oder wenig genützte Kulturpflanzen
 Flugplatz Norsup (IATA-Code),  Flugplatz in Vanuatu

Nus steht für:
 Nous oder Nus (altgriechisch νοῦς), ein Begriff der antiken griechischen Philosophie
 Nus, Gemeinde in Italien

nus steht für:
 Nuer (Sprache) (ISO-639-3-Code), westnilotischen Sprache des afrikanischen Nuer-Volkes im Südsudan und in Äthiopien

Siehe auch:
 Nuss

Abkürzung